Idea Bank este numele comercial sub care funcționează mai multe bănci independente ale grupului Getin Holding:
 Idea Bank (România)
 Idea Bank (Polonia)